Лига WABA в сезоне 2016/2017 — шестой сезон под эгидой «Женской адриатической баскетбольной ассоциации».

Участники

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы, где с 5 октября 2016 года по 11 января 2017 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) лига 8 — четыре лучшие команды из каждой группы образуют группу, где по круговой системе играют с командами противоположной группы. Очки, набранные между командами, вышедшими во второй этап, сохраняются.

3) финальный — лучшие четыре команды второго этапа выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф

Регулярный сезон

Группа «А»

Турнирная таблица

Группа «В»

Турнирная таблица

Лига 8

Турнирная таблица

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Берое 
   Будучность Бимакс 
 4.  Монтана 2003
 5.  Црвена Звезда 
 6.  Триглав 
 7.  Плей-офф Ультра
 8.  Партизан 1953 
 9.  ЖБК Кралево 
 10.  Бадель 1862

Лучшие игроки турнира 

По версии сайта Евробаскетбол символическая пятёрка турнира
  Чарел Аллен («Монтана 2003»)
  Аннамария Презель («Атлет Целе»)
  Моника Рейд («Берое»)
  Кристина Топузович («Будучность Бимакс»)
  Шанте Эванс («Атлет Целе»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Международная женская региональная баскетбольная лига
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе